Jupiter poate avea următoarele sensuri:
 Jupiter (planetă)
 Jupiter (zeu)
 Stațiunea Jupiter